Луї́ () — чоловіче ім'я, французька форма імені Людовик.

Топонім 

 Луї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Луї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер

Див. також 
 «Луї» () — американський телесеріал, який виходить на каналі FX з 2010 року.